Příjmení Sůva nosí tyto osobnosti:

 Jaroslav Sůva (1930–2018), český a čs. politik KSČ, ministr paliv a energetiky ČSFR
 Josef Sůva (* 1934), český historik umění
 Stanislav Sůva (1912–1987), český architekt
 Václav Sůva (* 1949), český bobista, olympionik
 Kalous-Sůva, pseudonym českého básníka Miroslava Krajníka

Podobná příjmení 
 Sova